Stephania bezeichnet: 
eine Variante des weiblichen Vornamens Stefanie
(220) Stephania, Asteroid des Hauptgürtels
Stephania (Gattung),  Pflanzengattung aus der Familie der Mondsamengewächse (Menispermaceae)

Siehe auch:
Stefania